Hierba del gato puede referirse a:
 El nombre común de la planta Pulicaria dysenterica.
 El nombre común de la planta Stachys arvensis.